Het station Lot is een spoorwegstation dat ligt langs spoorlijn 96 (Brussel - Bergen - Quévy) in Lot, een deelgemeente van de gemeente Beersel. Het is nu een stopplaats.

Treindienst

Galerij

Reizigerstellingen
De grafiek en tabel geven het gemiddeld aantal instappende reizigers weer op een week-, zater- en zondag.

Lot
Lot (België)